Aleksej Lucenko – ciclista su strada kazako
 Evgenij Lucenko – calciatore russo
 Jurij Lucenko – politico ucraino
 Maksym Lucenko – cestista ucraino
 Taras Lucenko – ex calciatore ucraino